Giovanni Baldasseroni –  funzionario e politico italiano, primo ministro del Granducato di Toscana
Simone Baldasseroni – pallavolista italiano
Stefano Baldasseroni – batterista italiano
Villa Baldasseroni – villa di Montespertoli appartenuta a Giovanni Baldasseroni